Værft har flere betydninger:

 Værft – et skibsværft, der producerer skibe
 Værft (ø) – en husbakke på en hallig eller småø